Petter est un prénom masculin scandinave pouvant désigner :

Prénom
 (né en 1974), patineur de vitesse norvégien
Petter Andersson (né en 1985), joueur suédois de football
 (né en 1974), rapper suédois
 (né en 1980), gardien suédois de football
 (né en 1967), joueur et entraineur norvégien de football
Petter Jakob Bjerve (1913-2004), économiste et homme politique norvégien
 (né en 1965), homme politique norvégien
 (né en 1986), joueur norvégien de football
Petter Dass (1647-1707), pasteur luthérien et poète norvégien
 (né en 1959), homme politique norvégien
 (né en 1983), bassiste de jazz suédois
Petter Eliassen (né en 1985), fondeur norvégien
 (né en 1991), joueur suédois de hockey sur glace
Petter Johnsen Ertzgaard (1784-1848), officier militaire norvégien
Petter Fagerhaug (né en 1997), coureur cycliste norvégien
 (1930-2013), joueur norvégien de football
 (né en 1961), concepteur sonore norvégien
 (né en 1991), joueur norvégien de hockey sur glace
 (1923-1999), homme politique norvégien
Petter Furuseth Olsen (né en 1978), joueur norvégien de football
 (né en 1950), professeur norvégien de technologie
Petter Granberg (né en 1992), joueur suédois de hockey sur glace
 (1920-1995), juriste et diplomate norvégien
 (né en 1985), joueur suédois de football

 (né en 1999), joueur finlandais de football
 (né en 1949), musicien et publiciste norvégien
 (1883-1981), gymnaste norvégien
Petter Hugstedt (1921-2000), sauteur à ski norvégien
 (1899-1961), compétiteur norvégien de voile olympique
 (né en 1955), homme d'affaires norvégien
 (né en 1977), chanteur et musicien suédois
Petter Adolf Karsten (1834-1917), mycologue finlandais
 (né en 1989), chanteur et parolier norvégien
 (1890-1946), compétiteur norvégien de voile olympique
 (né en 1988), joueur suédois de football
 (1835-1917), marin et pêcheur norvégien
 (1907-2000), neurochirurgien suédo-américain
 (1949-2007), homme politique conservateur norvégien
 (1887-1972), gymnaste olympique norvégien
 (né en 1952), journaliste et auteur norvégien
 (né en 1987), sprinteur céiste suédoise
 (né en 1985), joueur finlandais de football
 (1882-1952), homme politique social-démocrate norvégien
 (1901-1944), auteur et résistant norvégien
Petter Vaagan Moen (né en 1984), joueur norvégien de football
 (né en 1982), auteure sami finlandais
 (né en 1972), joueur norvégien de football
Petter Næss (né en 1960), réalisateur et acteur norvégien
 (1869-1939), homme politique social-démocrate norvégien
 (né en 1954), journaliste norvégien et personnalité télévisuelle
Petter Northug (né en 1986), fondeur norvégien
 (né en 1953), médecin et administrateur norvégien

 (né en 1991), athlète suédois 
Petter Øverby (né en 1992), joueur norvégien de handball
 (né en 1984), compétiteur norvégien de voile olympique

 (né en 1980), célébrité de la télévision norvégienne
 (né en 1937), homme d'affaires norvégien
 (1904-1976), homme politique travailliste norvégien
 (né en 1984), joueur uruguayen de football
 (né en 1973), gardien suédois de hockey sur glace
 (né en 1973), joueur norvégien de football

 (né en 1965), joueur norvégien de hockey sur glace
 (né en 1967), présentateur de télévision norvégien
 (1946-2014), poète norvégien
 (né en 1974), joueur norvégien de football
 (né en 1972), joueur norvégien de football
 (né en 1962), haut-fonctionnaire norvégien
 (né en 1974), pilote de rallye norvégien
 (né en 1966), joueur norvégien de football
 (né en 1962), homme politique conservateur norvégien
 (1719-1781), acteur et directeur de théâtre suédois
 (né en 1962), homme d'affaires norvégien
 (né en 1994), joueur norvégien de football
 (né en 1983), nageur olympique suédois
 (1945-2007), homme d'affaires norvégien
 (né en 1985), skieur norvégien de combiné nordique

 (1941-2003), homme politique conservateur norvégien
 (né en 1982), chanteur et guitariste norvégien
 (né en 1948), réalisateur norvégien
 (né en 1975), joueur portoricain de football

Patronyme 

 Franz Xaver Petter (1791-1866), peintre autrichien.

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom norvégien
Prénom suédois
Prénom finlandais